

Sigle 
 Renault 4 – automobile della Renault
 R4 Revolution – accessorio DS, carta per Nintendo DS per lo scambio di dati tra pc e Nintendo DS
 R4M

Astronomia 
 R4 – sottoclasse della classificazione stellare

Chimica 
 R4 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Codici 
 R4 – codice vettore IATA della compagnia aerea russa Rossiya Airlines, Mosca-Vnukovo (Russia)

Informatica 
 R4: Ridge Racer Type 4 – videogioco della serie Ridge Racer

Trasporti 
 R4 – tangenziale di Gand (Belgio)
 R4 (Rodalies de Catalunya) – Rodalies de Catalunya

Aeromobili 
 Caudron R.4 – Bombardiere Caudron
 Sikorsky R-4 – Elicottero leggero Sikorsky Aircraft Corporation

Autoveicoli 
 McRae R4 – Autovettura da rally
 Renault R4 – Autovettura del 1961 prodotta dalla Renault
 Suzuki GSX-R/4 – Autovettura del prodotta dalla Suzuki

Altro 
 R4 – altro nome della proteina CD1
 Nel collezionismo, nelle valutazioni di rarità la sigla R4 (o RRRR) indica che un oggetto è considerato estremamente raro.